Kaping, een vervoermiddel overnemen en de inzittenden gijzelen
Kaapvaart, met een machtiging van de overheid (kaperbrief) vijandige schepen aanvallen
Kaap (scheepsbaken), het meervoud van een kaap als scheepsbaken
Kaap, het meervoud van een uitstekend kustgedeelte